Esistono più comuni francesi con questo nome

Labruyère – Côte-d'Or
Labruyère – Oise